

Teatro
La vena d'oro, commedia teatrale scritta da Guglielmo Zorzi (1919)

Cinema
La vena d'oro, film diretto da Guglielmo Zorzi (1928)
La vena d'oro, film diretto da Mauro Bolognini (1955)